

Баффало — місто, штат Айова
 Баффало — місто, штат Канзас
 Баффало — місто, штат Міннесота
 Баффало — місто, штат Міссурі
 Баффало — місто, штат Нью-Йорк
 Баффало — місто, штат Північна Дакота
 Баффало — місто, штат Оклахома
 Баффало — місто, штат Південна Дакота
 Баффало — місто, штат Техас
 Баффало — місто, штат Західна Вірджинія
 Баффало — місто в окрузі Баффало, штат Вісконсин
 Баффало — місто в окрузі Маркетт, штат Вісконсин
 Баффало — місто, штат Вайомінг
 Баффало — селище, штат Іллінойс
 Баффало Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Баффало Тауншип — селище в окрузі Перрі, штат Пенсильванія
 Баффало Тауншип — селище в окрузі Юніон, штат Пенсильванія
 Баффало Тауншип — селище в окрузі Вашингтон, штат Пенсильванія
 Баффало — переписна місцевість, штат Індіана
 Баффало — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Баффало — переписна місцевість, штат Огайо
 Баффало — переписна місцевість, штат Південна Кароліна